Mirra ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Mirra (1974–2016), US-amerikanischer Extremsportler
 Helen Mirra (* 1970), US-amerikanische Künstlerin 
 Pasquale Mirra (* 1976), italienischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Mira
 Miraa